Demetrios – variante del nome proprio di persona Demetrio
 Demetrios – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Aristides Demetrios – scultore statunitense
 MV Demetrios II – nave cargo